Zeugen steht für:
 Zeuge, Mehrzahl Zeugen, eine Person, die hinsichtlich eines aufzuklärenden Sachverhaltes Angaben zur Sache machen kann
 Zeugen – Aussagen zum Mord an einem Volk, die erste umfassende deutsche TV-Dokumentation über den Holocaust
 Zeugung, die natürliche Befruchtung